Bullfrog (englisch für Ochsenfrosch) ist

 eine ehemalige britische Computerspiel-Entwickler-Firma, siehe Bullfrog Productions
 eine ehemalige bayrische Rockband, siehe Bullfrog (deutsche Band)
 eine ehemalige kanadische Hip-Hop- und Jazz-Funk-Band, siehe Bullfrog (kanadische Band)

 der Name mehrerer geographischer Objekte in den USA
 Bullfrog County, ehemaliges County in Nevada
 Bullfrog District, Kreis im Nye County von Nevada
 Bullfrog Hills, Höhenzug in Nevada
 Bullfrog Lake, mehrere Seen in den USA
 Bullfrog (Nevada), Geisterstadt im Nye County von Nevada
 Bullfrog (Utah), Gemeinde im Kane County von Utah